Murillo el Cuende kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murillo el Cuende (ort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Murillo el Cuende (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar